Eggerdes ist der Familienname folgender Personen:

 Alard Mauritius Eggerdes (* 1656; † ?), deutscher Arzt
 Andreas Eggerdes (* um 1500; † 1550), deutscher katholischer Theologe, Hochschullehrer und Rektor